Татищев, Николай
 Татищев, Николай Алексеевич (1739—1823) — генерал от инфантерии, командир лейб-гвардии Преображенского полка.
 Татищев, Николай Дмитриевич (1829—1907) — граф, генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны.
 Татищев, Николай Иванович (1861—1937) — воспитатель великих князей Иоанна и Гавриила Константиновичей.